Sardjoe ist der Familienname von:
 Chander Sardjoe (* 1970), niederländischer Musiker
 Ramdien Sardjoe (* 1935), surinamischer Politiker